

Amministrazione pubblica 
 Consigliere comunale – nelle amministrazioni di diversi stati, membro di un Consiglio comunale
Consiglio comunale – organo amministrativo italiano
Consiglio comunale – organo amministrativo svizzero, del Canton Ticino
Consiglio comunale – organo amministrativo finlandese
 Consigliere provinciale – nell'amministrazione italiana, membro di un Consiglio provinciale
 Consigliere regionale – nelle amministrazioni di diversi stati, membro di un consiglio regionale
 Consiglio regionale – l'organo legislativo delle Regioni italiane
 Consiglio regionale – l'organo d'amministrazione delle Regioni francesi
 Consiglio regionale – uno dei livelli del governo locale israeliano

Altro 
 Consigliere di Stato – membro di un Consiglio di Stato
 Consigliere d'amministrazione – membro di un consiglio di amministrazione
 Consigliere diplomatico – incarico presente in ministeri e aziende
 Consigliere – nella terminologia mafiosa, la "carica" di chi aiuta il boss

Pagine correlate 
 Tutte le voci che iniziano per Consigliere